Алтат:

 Алтат — деревня в Назаровском районе Красноярского края.
 Алтат — село в Пировском районе Красноярского края.
 Алтат — река в Красноярском крае.